Coppa di Slovacchia 2017-2018 – edizione della competizione di calcio maschile slovacca
 Coppa di Slovacchia 2017-2018 – edizione della competizione di pallavolo femminile slovacca
 Coppa di Slovacchia 2017-2018 – edizione della competizione di pallavolo maschile slovacca